Panthera zdanskyi — вимерлий викопний вид котячих з плейстоцену Китаю (провінція Ганьсу).

Один з найдавніших відомих видів великих кішок (Pantherinae). Видова назва дана на честь відомого австрійського палеонтолога Отто Жданського (Otto Zdansky), за його внесок у вивчення неогенових хижих Китаю.

Вид відомий за голотипом BIOPSI 00177 (майже повний череп і нижня щелепа) і паратипу з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології 13538, що включає рострум, передщелепну кістку, щелепу і більшу частину зубів. Рештки спочатку відносили до виду Panthera palaeosinensis. Були знайдені в 2004 році у відкладеннях раннього плейстоцену, близько 2,55-2,16 млн років тому.

Морфометрія: 3,5 м завдовжки, 100-120 см заввишки (у холці), вага 200 — 320 кг.

Головним раціоном харчування були копитні — дикі свині та олені.

Філогенія 
Кладограма згідно досліджень Mazák, Christiansen і Kitchener (2011):

Примітки 

Палеонтологія
Вимерлі коти
Вимерлі тварини, описані 2011